Capitignano ima više značenja:
 Capitignano, L'Aquila
 Capitignano, Rieti
 Capitignano, Salerno
 Capitignano, Terni